Sachidnyj (ukrainisch ; russisch Захидный) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung in der Oblast Luhansk, Stadtkreis von Krasnodon, siehe Sachidnyj (Krasnodon)
 Siedlung in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Sachidnyj (Swatowe)

Sachidnyj war auch das Pseudonym des Belgiers Albert Hasenbroekx, der 1944–1945 Nachrichtensprecher beim Radio  „Aphrodite“ der Ukrainischen Aufstandsarmee (UPA) war.